

Актаська селищна адміністрація — адміністративна одиниця, Саранська міська адміністрація, Карагандинська область
 Актаська селищна адміністрація — адміністративна одиниця, Улитауський район, Улитауська область